Daniel Mossberg, född 19 april 1981, är en svensk bandyspelare, mittfältare. Han spelar i Hammarby Bandy sedan 2020, men har också gjort mängder av säsonger i moderklubben Sandvikens AIK och provat på spel i den ryska ligan i bandy med Zorkij och Dynamo Moskva. År 2000 blev han utvald till Årets junior i svensk bandy. 

Internationellt har han spelat i fem världsmästerskap och vunnit tre VM-guld. Han avgjorde VM-finalen 2010 i Moskva på övertid mot Ryssland genom att göra golden goal-målet till svensk vinst med 6-5.

Statistik säsong för säsong

Referenser

Födda 1981
Svenska bandyspelare
Män
Levande personer
Världsmästare i bandy
Spelare i Sandvikens AIK Bandy
Bandyspelare i Dynamo Moskva
Spelare i Hammarby IF Bandy